Наталья Ингольфовна Мерц — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (1998)

Биография 
Наталья Мерц родилась в семье немцев Поволжья 7 июня 1962 года в городе Горький. В 1982 году окончила Горьковское театральное училище. Работала в Саратовском академическом театре драмы, снималась в кино.

Проживала в США, играла на сцене театра им. Варпаховского в Канаде (Монреаль).

В феврале 2012 года дебютировала на сцене МХТ им. Чехова в дипломном спектакле студентов курса Кирилла Серебренникова «Жаворонок» по пьесе Жана Ануя.

Театральные работы

Саратовский театр драмы 
  — «14 красных избушек» А. П. Платонова. Режиссёр: А. И. Дзекун — Суенита
  — «Фортуна» Марины Цветаевой. Режиссёр: А. И. Дзекун — Маркиза д` Эспарбэс
  — «Христос и мы» по роману Андрея Платонова «Чевенгур». Режиссёр: А. И. Дзекун — Соня Мандрова
  — «Чайка» А. П. Чехова (премьера 10 ноября). Режиссёр: А. И. Дзекун

Театр имени Л. Варпаховского 
 «Антипьеса для антипублики» Ива Жамиака
 «Средь бела дня» (по пьесе «Волки и овцы» А. Н. Островского) — Глафира

Фильмография 
  — Хлеб — имя существительное
1988 — 14 красных избушек (телеспектакль)
  — Ночевала тучка золотая… — Регина Петровна, воспитательница в колонии

Признание и награды 
 1998 — Заслуженная артистка России

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Нижегородского театрального училища